Elder Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elder Township (Oklahoma)
 Elder Township (Pennsylvania)